Casilda (Argentinië), een plaats in Argentinië
Casilda (Cuba), een plaats in de gemeente Trinidad op Cuba 
Casilda (geslacht), een geslacht van vlinders
Casilda (meisjesnaam)